Naturschutzgebiet Steinbruch Schüren ist der Name folgender Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Steinbruch Schüren (Dortmund) in Dortmund
 Naturschutzgebiet Steinbruch Schüren (Meschede) in Meschede